El término Chan Chan puede referirse a las siguientes acepciones:

 Chan Chan (canción), canción compuesta por Compay Segundo.
 Chan Chan, metrópoli precolombina construida en la costa norte del Perú.
Chan Chan, bosque incendiado en el sur de Chile.
Chan-Chan, playa y sitio arqueológico en Chile.